Гамма-оксимáсляная кислотá, сокр. ГОМК, также 4-гидроксибутановая кислота — органическое соединение, природная оксикислота, выполняющая важную роль в центральной нервной системе человека, а также встречающаяся в вине, цитрусовых и др. Гамма-оксимасляная кислота может применяться как анестетик и седативное средство, однако во многих странах она находится вне закона.

Физико-химические свойства 
ГОМК представляет собой бесцветную жидкость, не имеющую запаха.

Получение 

Исходным реагентом для получения гамма-оксимасляной кислоты служит её ангидрид — гамма-бутиролактон (ГБЛ).

Применение 
Применяется в медицине в качестве успокаивающего и ноотропного средства в виде оксибутирата натрия.

Имеется также препарат лития с включением ГОМК — оксибутират лития.

Немедицинское использование 

ГОМК — депрессант, используемый как психоактивное вещество. Часто применяется в виде соли — оксибутирата натрия, другими распространёнными вариантами являются оксибутират калия и другие соли ГОМК, гамма-бутиролактон, а также 1,4-Бутандиол, который в организме метаболизируется до ГОМК.

Последствия употребления сравниваются с эффектами алкоголя и MDMA (эйфория, расторможенность, повышенная чувствительность, эмпатогенные состояния), в больших дозах ГОМК может вызывать тошноту, головокружение, сонливость, психомоторное возбуждение, расстройства зрения, затруднённое дыхание, амнезию, бессознательное состояние и смерть. Смертельные случаи обычно связаны с сочетанием вещества с алкоголем или другими депрессантами. В частности, возможна смерть из-за рвоты в состоянии глубокого сна. Эффекты от употребления длятся обыкновенно от полутора до трёх часов.
 
В маленьких дозах используется в качестве стимулирующего средства посетителями ночных клубов.

Оксибутират натрия считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву. Он очень солёный, однако не имеет цвета и запаха, чем и пользуются злоумышленники, добавляющие препарат в напитки.

Некоторые спортсмены применяют оксибутират натрия и ГБЛ, поскольку научные исследования показывали, что ГОМК повышает уровень гормона роста in vivo. Было показано, в частности, как ГОМК удваивает секрецию гормона у здоровых молодых мужчин. В этом процессе участвуют мускариновые ацетилхолиновые рецепторы, благодаря чему эффект роста уровня гормона может быть блокирован пирензепином.

Правовой статус  

В Российской Федерации ГОМК включена в Список III Перечня наркотических средств (психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля).
В Финляндии ГОМК не имеет статуса лекарственного препарата и причислена к наркотическим веществам (с 2001 года).

Примечания 

Предельные карбоновые кислоты
Оксикислоты
Одноосновные карбоновые кислоты
Препараты, оборот которых ограничен в РФ (Список III)